Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1992 проходили с 18 сентября по 3 октября 1992 года. В финалы турнира вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Перт Брейкерс», которая со счётом 58:54 переиграла команду «Данденонг Рейнджерс». «Перт» впервые вышел в большой финал ЖНБЛ и сразу стал триумфатором турнира, а «Данденонг» в свою очередь также в первый раз добрался до решающей стадии финалов, причём в дебютном сезоне в лиге. Самым ценным игроком финала стала Таня Фишер, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Данденонг — Канберра — 75-65

Перт — Мельбурн — 54-52

Предварительный финал

Мельбурн — Данденонг — 57-67

Большой финал

Составы участников финала

Перт — Данденонг — 58-54

Комментарии 

  Почти во всех источниках по теме команда называется просто «Аделаида-Сити», однако порывшись в архивах удалось найти название её франшизы «Аделаида-Сити Кометс».
  В основном источнике по теме содержится опечатка: в рассматриваемом сезоне (страница 102) во втором полуфинале указано, что команда «Данденонг Рейнджерс» переиграла клуб «Канберра Кэпиталз» со счётом 67:65, хотя на самом деле «Рейнджерс» выиграли с более крупным счётом (75:65).

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1992
Финалы ЖНБЛ